René Vincent peut désigner :
 René Vincent (1879-1936), peintre et illustrateur français ;
 René Vincent (1909-1989), intellectuel français et fonctionnaire du régime de Vichy.